Даниэлла Алонсо (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Даниэлла Алонсо родилась в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Пуэрто-Рико и Перу. В девяностых она работала фотомоделью в агентстве Ford Models, параллельно с чем начала свою актёрскую карьеру на телевидении.

Алонсо наиболее известна благодаря своим ролям на телевидении. У неё были второстепенные роли в сериалах «Холм одного дерева» и «Огни ночной пятницы», прежде чем она сыграла ведущую роль в закрытом после двух эпизодов сериале 2010 года «Мое поколение». Более широкой известности она добилась благодаря своей роли Норы Клейтон в первом сезоне сериала NBC «Революция». Её персонаж был убит в финале первого сезона, а вскоре после этого она была приглашена на одну из центральных ролей в ещё один сериал NBC «Ночная смена».

В 2015 году Алонсо имела второстепенную роль в сериале BET «Быть Мэри Джейн». В 2016 году она начала сниматься в сериале TNT «Царство животных» с Эллен Баркин и Скоттом Спидманом.

Личная жизнь 
5 ноября 2020 года в своём подкасте Алонсо объявила о беременности первым ребёнком.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Фотомодели США
Киноактрисы США